Unchained Melody – brano scritto da Hy Zaret (testo) e Alex North (musica) per la colonna sonora del film Senza catene (1955).
Unchained Melody – album di Iva Zanicchi del 1968.
La voce del silenzio/Unchained Melody – singolo di Dionne Warwick del 1968.

Pagine correlate 
 Senza catene